Il singolare del torneo di tennis Busan Open Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Young-Jun Kim che ha battuto in finale Tasuku Iwami che si è ritirato sul punteggio di 6-3, 4-1.
.

Teste di serie 

 Lu Yen-Hsun (secondo turno)
 Takahiro Terachi (secondo turno)
 Gouichi Motomura (semifinali)
 Wang Yeu-tzuoo (quarti di finale)

 Doug Bohaboy (quarti di finale)
 Tasuku Iwami (finale)
 Frank Moser (primo turno)
 Ivo Klec (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Busan Open Challenger 2003